Antoni Kamler (ur. 1883, zm. 1938) – bakteriolog, pediatra, społecznik
 Ewa Kamler (ur. 1937) – profesor doktor habilitowany biologii, specjalności ekologia, hydrobiologia, zoologia
 Jerzy Kamler (ur. 1902, zm. 1944) – przemysłowiec, oficer kawalerii, porucznik Armii Krajowej, kawaler orderu Virtuti Militari
 (18891) Kamler (2000 EF40) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid